Le nom de ORP Czajka a été porté successivement par trois dragueurs de mines de la marine polonaise :

 Le , en service de 1921 à 1931, un dragueur de mines de classe FM ;
 Le , en service de 1935 à 1949, un dragueur de mines de , qui a participé à la campagne de septembre 1939 ;
 Le , en service de 1967 à 2021, un dragueur de mines du projet 206FM, ex-dragueur de mines du projet 206F.

Il provient du vanneau huppé, un oiseau migrateur que l’on trouve couramment en Pologne.

Notes et références